Louvilliers kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Louvilliers-lès-Perche, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Louvilliers-en-Drouais, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,